Indy Racing League са водещите серии Индикар, като най-важното състезание за годината е Индианаполис 500, което се провежда на пистата Индианаполис Мотор Спидуей.

Шампиони

Новобранци на годината и Наградите за най-популярни пилоти

Вижте също 
 Инди Про Серийс
 Индикар
 Indycar Series Game

Индикар